Melima är ett släkte av kräftdjur. Melima ingår i familjen Diosaccidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Melima